Dulcza – potok, dopływ Wisłoki

Miejscowości w Polsce:
 Dulcza Mała
 Dulcza Wielka